Matcherna i Grupp B i världsmästerskapet i fotboll för damer 1991 spelades från 17 till 21 november 1991.

Tabell

Matcher

Japan mot Brasilien

{{Resultat med trupp|id=JPN-BRA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Elane
|arena    = New Plaza Stadium
|spelplats= Foshan
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot USA

{{Resultat med trupp|id=SWE-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 17 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Lena Videkull Ingrid Johansson 
|mål2     =  Carin Jennings Mia Hamm
|arena    = Ying Dong Stadium
|spelplats= Panyu
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=JPN-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 6
|mål1     = 
|mål2     =  Lena Videkull Anneli Andelén Malin Lundgren Helen Nilsson Pia Sundhage Sayuri Yamaguchi
|arena    = New Plaza Stadium
|spelplats= Foshan
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot USA

{{Resultat med trupp|id=CAT-BSQ
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 19 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 4
|mål1     = 
|mål2     =  April Heinrichs Carin Jennings Michelle Akers Mia Hamm
|arena    = Ying Dong Stadium
|spelplats= Panyu
|publik   = 15500
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Japan mot USA

{{Resultat med trupp|id=JPN-USA
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = 
|mål2     =  Michelle Akers Wendy Gebauer
|arena    = New Plaza Stadium
|spelplats= Foshan
|publik   = 14000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Brasilien mot Sverige

{{Resultat med trupp|id=BRA-SWE
|nr       = 
|bild     = 
|datum    = 21 november 1991
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Pia Sundhage Susanne Hedberg
|arena    = Ying Dong Stadium
|spelplats= Panyu
|publik   = 12000
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp B